Valley Girl – singolo del 1982 di Frank Zappa e Moon Unit Zappa
La ragazza di San Diego (Valley Girl) – film del 1983 diretto da Martha Coolidge
Valley Girl – film del 2020 diretto da Rachel Lee Goldenberg